Zogelsdorf heißen folgende geographischen Objekte:
 Zogelsdorf (Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring), Ortschaft und Katastralgemeinde von Burgschleinitz-Kühnring, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Zogelsdorf (Gemeinde Raxendorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Raxendorf, Bezirk Melk, Niederösterreich